

Personnes 

 Dennis Pohl (né en 1986), coureur cycliste allemand ;
 Ernest Pohl (1932-1995), footballeur polonais ;
 Frederik Pohl (1919-2013) écrivain et éditeur de science-fiction américain ;
 Gerhard Pohl (1937-2012), homme politique est-allemand ;
 Hans-Joachim Pohl, coureur cycliste est-allemand ;
 Hans-Peter Pohl (né en 1965), ancien spécialiste allemand du combiné nordique ;
 Hugo von Pohl (1855-1916), amiral allemand ;
 Jannik Pohl (1996-) un footballeur danois ;
 Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834), botaniste et minéralogiste allemand ;
 Leonhard Pohl (né en 1929), athlète allemand ;
 Oswald Pohl (1892-1951), officier nazi et Obergruppenführer (lieutenant-général) SS ;
 Richard Pohl (1826-1896), critique musical allemand ;
 Robert Pohl (1884-1976), physicien allemand ;
 Sabine Bergmann-Pohl (née en 1946), femme politique allemande, membre de la CDU ;
 Willi Pohl (né en 1944), néonazi allemand.

Divers 
 Le Procès Pohl ou Procès WVHA (officiellement The United States of America vs. Oswald Pohl, ), quatrième des douze procès pour crimes de guerre fait par les autorités américaines après la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le stade Ernest-Pohl, un stade de football situé à Zabrze en Pologne et construit en 1934 ;
 Le pendule de Pohl, inventé par le physicien Robert Pohl ;
 Le Pohl, un diamant D- de 281 carats de la collection Harry Winston ;
 Pohl, ville allemande de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat.

Voir aussi